Der Versichertenstatus ist in Deutschland ein sichtbares Kennzeichen auf der bis Ende 2014 geltenden Krankenversicherungskarte und ist bei der neuen elektronischen Gesundheitskarte unsichtbar. In Österreich besteht eine ähnliche Einteilung, die sich allerdings nicht auf der e-card befindet.

Seit dem 1. Oktober 2014 wird für die Bedruckung kassenärztlicher Formulare im Status-Feld eine Folge von 1 bis 3 Ziffern angegeben, die den Versicherungsstatus, die sozialrechtlichen Sonder-Status und die Zugehörigkeit zu Disease-Management-Programmen (DMP) charakterisieren.

Auf einigen deutschen Karten (nur KVK) folgt ein 3er Block mit Informationen zum  Risikostrukturausgleich (RSA). Die sogenannte Versichertenstatus-Ergänzung beschließt die Angabe. Die Angabe hat folgende Struktur:

 .---------  Versichertenstatus
 | .-------  Stichprobenzuordnung
 | |..-----  Geburtsjahr
 | ||| .---  Versichertenstatus-Ergänzung
 | --- |

 1     9
 3 000 1
 5 651 9

Der Status hat lediglich buchhalterische und statistische Bedeutung für die Abrechnung mit den Krankenkassen und sagt nichts über den Leistungsanspruch der Versicherten aus. Die Leistungsansprüche richten sich nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) und stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen allen Versicherten gleichermaßen zur Verfügung.

Neuerungen ab 1. Oktober 2014:

Kassenärztliche Formulare müssen in Deutschland seit dem 1. Oktober 2014 im Status-Feld nach folgenden Vorgaben bedruckt werden:

1. Stelle (Versichertenstatus)

2. Stelle (Besondere Personengruppen)

3. Stelle (Disease-Management-Programme (DMP)-Status)

Zwischen den 3 Ziffern steht jeweils ein Leerzeichen. Wenn für die 2. und/oder 3. Ziffer kein Wert anzugeben ist, erscheint an deren Stelle ebenfalls ein Leerzeichen.

Die Zahlenangaben 4/6/7/8 in der früheren Status-Ergänzung (Ost-West-Status) entsprechen den Angaben der neuen zweiten Ziffer, die 1 und 9 für Ost/West-Bezeichnung entfallen ganz. Die nach Ost/West unterschiedenen Angaben zu den DMP (früher durch Buchstaben gekennzeichnet) werden jetzt gesamtdeutsch je DMP als genau zugeordnete Zahl dargestellt.

Einzelnachweise 

Gesetzliche Krankenversicherung
Sozialversicherung (Deutschland)
Sozialrecht (Deutschland)